Alphonse Vandenpeereboom (1812-1884), avocat, historien et homme politique belge ;
 Jules Vandenpeereboom (1843-1917), homme politique belge ;
 Gouvernement Vandenpeereboom (1899)
 Paul Vandenpeereboom (1848-1934), homme politique belge.